Vieira es un topónimo y conocido apellido portugués y gallego.

Significado y origen 
El nombre de Vieira deriva de la palabra portuguesa y gallega del mismo nombre, Vieira, que se refiere a la concha de peregrino de la familia de las vieiras (Pectinidae).

Según los conocimientos actuales, el uso del término Vieira como nombre se remonta a principios del siglo XIII en el noroeste de Portugal. Primero se utilizó como topónimo y luego como apellido. Se supone que el término como nombre se originó de forma independiente en diferentes lugares (por ejemplo, Vieira do Minho y Vieira de Leiria).Como apellido, el término se encuentra por primera vez en el noroeste de Portugal, en la provincia de Minho, en la época de los reyes D. Afonso II y D. Sancho II de Portugal, alrededor de 1220.

La ortografía común del término era originalmente Vyeyra. Esta grafía histórica siguió siendo común al menos hasta el final de la Edad Media, a mediados del siglo XVI.

El alfabeto portugués moderno no reconoce la letra Y junto a la K y la W, sólo las 23 letras del alfabeto latino A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X y Z). Las letras K, W e Y se siguen utilizando, pero sólo para los nombres.

Al menos hasta el final de la Edad Media, el uso de la letra Y (y) seguía siendo habitual en la lengua escrita portuguesa, como ilustra, por ejemplo, el siguiente texto del siglo XVI:"... toda junta a quinze dyas de aguosto hou se o tempo que lhe pareçese bem he menos pryguo se espera se lhe fezese faroll da sua naao he pelo pomto do seu pyloto vyese demandar guoa he ele com hos guoleons que fiquavam hatravesase a jmdea pare- ceu a todos bem he cheguado a naao do fejtor perto do gualeom do gouernador foy hele la em hũ esquyfe a quem deu ho Regymento da maneyra que comprya mais a servyço d ell rej noso senhor he alem deste mandado ha que as fustas provese dese fresquo ho mais que lhe fose necesaryo a quall despedyo de sy ho mesmo dya ja noyte he sy a nau de jorge vyeyra merquador em que levaram consyguo da jmdea quareguada de manty- mentos ha armada com lycença ha hurmuz he hũs na vollta da serra he outros na vollta do mar desapareçerom ..."En cuanto al término Vieira, la ortografía con la letra I (i) en lugar de la Y (y) se ha aceptado básicamente también para los nombres. Sin embargo, el término se encuentra todavía hoy con frecuencia utilizando la letra Y (y), en nombres como Vieyra, Vyeira y también Vyeyra.

Vieira como topónimo 
El topónimo Vieira puede referirse a:

 Vieira do Minho
 Vieira de Leiria

Vieira como apellido: Portadores del nombre 
António Vieira, religioso portugués.
 Gilberto Vieira, político colombiano comunista.
 João Bernardo Vieira, político de Guinea-Bisáu, tres veces presidente.
 Patrick Vieira, futbolista francés.

Véase también 
Vieira puede referirse a los siguientes artículos:

 Vieiras, (Pectinidae) familia de moluscos bivalvos.
 Vieira SC, equipo de fútbol de Portugal.
 (2814) Vieira, asteroide del cinturón principal exterior

Referencias